A temporada 2013–14 de basquetebol do Flamengo foi a sexta temporada do  no Novo Basquete Brasil e a sexta na FIBA Liga das Américas. Nessa temporada, a equipe liderou a primeira fase do NBB. Nos Playoffs, foi à final, vencendo o  e conquistando o terceiro título do clube no NBB. Na Liga das Américas, o Flamengo chegou pela primeira vez ao Final Four, e foi campeão invicto, derrotando o  na decisão. e também venceu o Campeonato Carioca 2014

Transferências

Elenco

Novo Basquete Brasil

Primeira Fase

Classificação

Calendário

Playoffs

Liga das Américas

Primeira Fase 
O Flamengo foi sorteado no Grupo D, com sede em Quito, Equador.
Grupo D

Segunda Fase 
Na segunda fase, o Flamengo disputou o Grupo E, com sede em Xalapa, México.
Grupo E

Final Four 

O Final Four da Liga das Américas foi disputado no Rio de Janeiro.

Semi-final

Final

Estatísticas

Temporada regular do NBB

Liga das Américas 

Temporadas de clubes de basquetebol
Temporadas do Clube de Regatas do Flamengo